George Weidenfeld, éditeur britannique
 Katia Weidenfeld, historienne française du droit